Isidro Ayora (1879 – 1978) – ekwadorski polityk, profesor medycyny
 Isidro Ayora – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Isidro Ayora – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas